Натуральне число 614
 614 рік до нашої ери
 614 рік нашої ери